O  HS1  é o modelo da ATS da temporada de  da F1. Condutores: Jochen Mass, Jean-Pierre Jarier, Alberto Colombo, Keke Rosberg, Hans Binder, Michael Bleekemolen e Harald Ertl.

Resultados 
(legenda) 

 Nos GPs: Estados Unidos e Canadá, Rosberg utilizou o D1.

Carros de Fórmula 1 da ATS